Tolstikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Genrichowitsch Tolstikow (* 1957), russischer Chemiker, Sohn von Genrich Alexandrowitsch Tolstikow
 Genrich Alexandrowitsch Tolstikow (1933–2013), russischer Chemiker und Hochschullehrer
 Jakow Grigorjewitsch Tolstikow (* 1959), russischer Marathonläufer
 Jewgeni Iwanowitsch Tolstikow (1913–1987), russischer Polarforscher
 Nikolai Stepanowitsch Tolstikow (* 1946), sowjetischer Eishockeytorwart
 Oleg Wiktorowitsch Tolstikow (1905–1971), sowjetisch-russischer Generaloberst

Tolstikov bzw. Tolstikow bezeichnet:
 (3357) Tolstikov, nach Jewgeni Iwanowitsch Tolstikow benannter Asteroid